

Patronyme 

 Alain Ehrlacher (né en 1952), scientifique français spécialiste de la mécanique des matériaux ;
 Yann Ehrlacher (né en 1996), pilote automobile français ;
 Yves Ehrlacher (né en 1954), footballeur français.